Amilly puede referirse a:

 Amilly, comuna de Eure y Loir.
 Amilly, comuna de Loiret.